Ар може означати:

Топонім 
 Ар — комуна у Франції, департамент Крез.
 Ар — комуна у Франції, департамент Шаранта.
 Ар — річка у західній Німеччині, ліва притока Рейну.
 Ар — річка у Німеччині, притока Ділю, протікає землею Гессен.
 Ар — річка у Німеччині, притока Лану, протікає землями Гессен и Рейнланд-Пфальц.
 Ар — річка у Росії, притока Швидкого Танипу, протікає Республікою Башкортостан.

Інше 
 Ар — одиниця вимірювання площі.
 Ар Мюжде — турецька актриса.
 Ар-2 — радянський літак-бомбардувальник часів Другої світової війни.
 Іджлал Ар — турецька оперна співачка.

Див. також 
Ар (від  мистецтво) може бути складовою частиною деяких мистецьких термінів:
 Ар Деко — мистецька течія першої половини XX століття.
 Ар брют — творчість непрофесійних митців, термін, запропонований французьким художником Жаном Дюбюффе.
 Ар нуво — у франкомовних країнах назва стилю модерн, мистецьої течії кінця XIX — початку XX століття.
Латинськими літерами:
 Ar (значення).